Hermiona – imię żeńskie
 Hermiona – postać z mitologii greckiej
 Hermiona – postać z Zimowej opowieści Wiliama Szekspira 
 Hermiona – tytułowa bohaterka opery Gioacchino Rossiniego
 Hermiona Granger – postać z powieści o Harrym Potterze
 (121) Hermione – planetoida
 Hermiona (Szczur) – ihumenia klasztoru św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
 „Hermione” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej